Негус — это:
 Негус — Титул императора Эфиопии.
 Негус — Напиток из красного вина с сахаром, похожий на глинтвейн.
 Негус — одна из форм монгольского этнонима нохос.

 Персоналии
 Артур Джордж Негус (1903—1985) — английский эксперт по антиквариату, диктор.
 Виктор Негус (1887—1974) — английский ларинголог, хирург и анатом.
 Джеймс Негус (1927—2008) — английский книжный издатель.
 Джордж Негус (родился в 1942) — австралийский писатель, журналист и телеведущий.
 Сид Негус (1912—1986) — австралийский политический деятель.
 Стив Негус (родился в 1952) — канадский барабанщик и автор песен.
 Францис Негус (?—1732) — английский полковник, политический деятель, предположительно, изобретатель напитка, названного его именем.
 Фред Негус (1923—2005) — американский футболист.